Latrille steht für:

 Latrille, eine französische Gemeinde im Département Landes in der Region Nouvelle-Aquitaine

Latrille ist der Familienname folgender Personen:

 André-René Latrille (* 1922), französischer Fußballspieler
 Brigitte Latrille-Gaudin (* 1958), französische Florettfechterin